Рэттиган, Реттиген, Раттиган () — английская фамилия.

Известные носители 
  (Годфри Альфред Рэттиган; 1911—2000) — австралийский политик, министр таможни и сборов (1960—1963).
  (1864—1920) — британский юрист, председатель Верховного суда Пенджаба (1917—1920), сын Уильяма Генри Рэттигана.
  (род. 1961) — британский прыгун в длину и бобслеист, чемпион Британской федерации лёгкой атлетики по прыжкам в длину (1981), участник зимних Олимпийских игр (1988, 1992).
  (род. 1987) — британский борец, бронзовый медалист Игр Содружества в вольной борьбе в категориях до 96 (2010) и до 97 (2014) кг, супруг Яны Рэттиган.
  (род. 1992) — американский рок-музыкант, мультинструменталист, автор-исполнитель.
 Рэттиган, Теренс — британский драматург, лауреат Премии Лоренса Оливье за лучший возобновлённый спектакль (2011).
  (род. 1937) — американский предприниматель, генеральный директор PepsiCo (1982—1985) и Commodore (1985—1987).
  (1842—1904) — британский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1901—1904).
  (ур. Стадник; р. 1987) — украинский и британский борец, супруга Леона Рэттигана, серебряная медалистка Чемпионата Европы (2010, 2013) и Игр Содружества (2014) в вольной борьбе в весе до 48 кг .